Клюшниковский сельский совет () — входит в состав
Миргородского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Клюшниковка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Клюшниковка 
 с. Андреевка 
 с. Волки 
 с. Гасенки 
 с. Григоровка 
 пос. Дибровка 
 с. Зализняки 
 с. Сохацкое 
 с. Травневое 
 с. Штомпели

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Вязовое 
 с. Новоселица

Примечания